Johann Berenberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Berenberg (Genealoge) (1674–1749), deutscher Kaufmann und Genealoge
 Johann Berenberg (Kaufmann) (1718–1772), deutscher Kaufmann, Bankier und Kunstsammler
 Johann von Berenberg-Gossler (1839–1913), deutscher Bankier
 Johann Nepomuk von Buol-Berenberg (1746–1813), Schweizer Adliger

Siehe auch:
 John von Berenberg-Gossler (auch Johann von Berenberg-Gossler; 1866–1943), deutscher Bankier und Politiker